Carosi ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Carosi (* 1964), italienischer Hindernis- und Langstreckenläufer
 Paolo Carosi (1938–2010), italienischer Fußballspieler und -trainer